«Розум і почуття» — британський телесеріал 1971 року.
 «Розум і почуття» — британський телесеріал 1981 року.
 «Розум і почуття» — британсько-американська мелодрама 1995 року.
 «Розум і почуття» — британська телевізійна драма 2008 року.